Батіг — прикріплений до держака мотузок або ремінець, яким поганяють тварин
 Батіг — стебло виткої або сланкої рослини, огудина

Прізвище 

 Віктор Батіг — український церковний діяч, священик-василіянин, магістр новіціяту, ігумен Підгорецького монастиря.
 Батіг Іван — український та польський актор та режисер
 Батіг Емілія Миколаївна — майстриня художнього ткацтва
 Мелетій Батіг — український церковний діяч, письменник, священик-василіянин. Рідний брат Віктора Батога.
 Батіг Микола Іванович — український мистецтвознавець та графік
 Батіг Михайло Васильович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Батіг Михайло Іванович — народний депутат України 1-го скликання
 Батіг Михайло Степанович — український поет, журналіст та публіцист
 Батіг Роман Миколайович — український архітектор та вітражист

Річка 
 Батіг — річка у Хмельницькій та Вінницькій областях, притока Жвану.
 Батіг — річка у Вінницькій області, притока Воронки.
 Батіг — річка у Хмельницькій області, притока Калюсу.
 Батіг — річка у Хмельницькій області, притока Пруту.

Див. також 
 Полоз-батіг — неотруйна змія
 Петрові батоги звичайні (цикорій дикий)
 Битва під Батогом

Примітки 

Українські прізвища